Alejandro Agustín Peña  ou somente Peña (Montevidéu, 8 de março de 1989) é um futebolista uruguaio que atua como meio-campo e joga no Huracán da Argentina.

Ligações externas
 http://br.soccerway.com/players/alejandro-pena/72679/

Futebolistas do Uruguai
Uruguaios expatriados na Argentina
Uruguaios expatriados em Portugal